, est un astronome japonais.
 , est un écrivain japonais dont certains livres ont été adaptés en manga.